Befana – wróżka o wyglądzie wiedźmy
 Bydgoska Fabryka Narzędzi „Befana”